London League 1900–01 var den femte sæson af den engelske fodboldliga London League. Ligaen havde deltaglse af 21 hold fordelt på to divisioner, som begge spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Division One blev vundet af Millwall Athletic FC Reserves, som dermed vandt ligaen for anden sæson i træk og anden gang i alt.

Resultater

Division One

Division Two

Kilder / eksterne henvisninger 
 Non-League Matters - London League 1896-1910  
 Football Club History Database

Noter 

Sæsoner i London League
Fodbold i 1900
Fodbold i 1901